Marina Cherkasova (), née le , est une patineuse artistique russe. Avec son partenaire Sergey Shakray, elle est notamment championne d'Union soviétique en 1978 et 1979, championne d'Europe en 1979, et championne du monde en 1980. Lors des Jeux olympiques de 1980 elle remporte la médaille d'argent en couples toujours avec son partenaire Sergey Shakray.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Sergey Shakray

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique soviétique
Naissance en novembre 1964
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillée d'argent olympique soviétique
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1980